Корнелис ван дер Аа (; 22 октября 1749, Лейден — 26 октября 1815, Амстердам) — голландский , книготорговец и .

Известен тем, что открыл первый книжный магазин в Гарлеме. В 1796 году после вхождения Нидерландов Нидерландов в состав Первой Французской империи (1810—1815) Корнелис был приговорён оккупантами к пяти годам тюремного заключения и последующему вечному изгнанию из Голландии.

В конце 1799 года был освобождён и поселился в Утрехте, где устроил книжный магазин и работал там некоторое время, впоследствии стал книготорговцем в Амстердаме, куда переехал в 1807 году.

Также известен как автор исторических сочинений о Голландии.

Избранные публикации 
 Beknopt Handboekje Vaderlandsche Geschiedenissen, 6 т., Амстердам 1800—1803.
 Geschiedenis van den jongst geeindigden oorlog, 10 т., Амстердам 1802—1808.
 De Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, en derzelver buitenlandsche bezittingen, 6 т., Амстердам 1804—1810,
 Geschiedenis van het leven, charachter en lotgevallen van Willem V. Prins van Oranje en Nassau, 5 т., Амстердам 1806—1809.
 De doorluchtige vorsten uit den huize van Oranje-Nassau en derzelver uitmundende daden, Амстердам 1814.
 De tyrannyen der Franschen в 1747, 1795—1813 годах в Нидерландах, в 1814 в Амстердаме.
 Verslag van de gebeurtenissen в Амстердаме и Вердене в ноябре и декабре 1813 г., 2 т., Амстердам 1814.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Издатели Нидерландов
Нидерландские писатели
Писатели XIX века
Писатели XVIII века
Книготорговцы